Орловка — станция Волгоградского отделения Приволжской железной дороги. Расположена в  Городищенском районе Волгоградской области. При станции одноимённый населённый пункт.

Примечания 

Станции Волгоградского региона Приволжской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Волгоградской области